Localidades
Serra Madre do Sul
Sierra Madre Ocidental
Sierra Madre Oriental
Sierra Madre (Califórnia), cidade 

Outros usos
O Tesouro de Sierra Madre, filme com Humphrey Bogart

Desambiguação